Університет Мармара () — державний університет у Стамбулі, в Туреччині.

Факультети 
Університет Мармара розташований у кількох кампусах, розкиданих по місту Стамбул. Він є одним з провідних вищих навчальних закладів Туреччини протягом 124 років. Університет має факультети інженерії, медицини та стоматології, де навчальні засоби є турецькою та англійською мовами, факультет економіки та адміністративних наук, який забезпечує освіту п'ятьма мовами: турецькою, англійською, французькою, арабською та німецькою мовами, завдяки чому Мармарський.

Університет Мармара налічує 57 000 студентів, з яких 44 661 є студентами бакалаврами, а 7 406 — аспірантами. Всього в закладі навчається 1354 іноземних студентів із 73 країн. Жінки становлять 54 % студентів.

Примітки 

Навчальні заклади, засновані 1883
Фатіх
Університети Стамбула